Palaiókastron kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiókastro (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Palekastro, ort, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Palaiókastro (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 
 Kýrros, fornlämning, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar